Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio er et professionel landevejsløb cykling for kvinder, der arrangeres hvert år i Cittiglio og nærliggende kommuner, som ligger i Varese provinsen i den italienske region Lombardiet. Løbet blev etableret i 1974.

Fra 2008 til 2015 var løbet en del af UCI World Cup for kvinder. Siden 2016 har det været en del af UCI Women's World Tour.

Vindere 

Kilde:

Referencer 

 
Etableret i 1974